Bataliony inżynieryjne noszące numer „10”:

Wojska Polskiego
 X Batalion Saperów (1919-1929)
 10 Batalion Saperów (1939)
 10 Batalion Saperów (1942)
 10 Batalion Saperów (1942-1947)
 10 Batalion Saperów (1944-1946)
 10 Batalion Pontonowo-Mostowy 10 Wielkopolskiego Pułku KBW w Rawiczu (1960-1966)
 10 Samodzielny Batalion Pontonowy Wojsk Obrony Wewnętrznej w Rawiczu (1967-1984) → 10 Pułk Pontonowo-Techniczny OT (1984-1989)

cesarskiej i królewskiej Armii
 Batalion Pionierów Nr 10 (1893–1917)
 Batalion Saperów Nr 10 (1912–1918)